Il doppio femminile  del torneo di tennis Zagreb Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elica Kostova e Barbara Sobaszkiewicz che hanno battuto in finale Ani Mijačika e Ana Vrljić 1–6, 6–3, [12–10].

Teste di serie

  Julija Bejhel'zymer /  Elena Bogdan (semifinali, ritirate)
  Çağla Büyükakçay /  Melanie Klaffner (quarti di finale, ritiro)

  Maria Abramović /  Nicole Clerico (primo turno)
  Réka-Luca Jani /  Katalin Marosi (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Zagreb Open 2011